Rainbow Warrior är namnet på flera fartyg som är eller har varit i miljöorganisationen Greenpeaces tjänst.

Rainbow Warrior (1955) – den tidigare fisketrålaren Sir William Hardy, införskaffad av Greenpeace 1978 och känd för att ha sänkts av fransk underrättelsetjänst i Auckland 1985
Rainbow Warrior (1957) – motorskriven skonert, införskaffad av Greenpeace 1989
Rainbow Warrior (2011) – specialbyggd motorassisterad segelbåt som ägs av Greenpeace